István Ágh (cel tânăr) (n. 24 martie 1938, Felsőiszkáz) este un scriitor, poet, estetician și traducător maghiar, fratele scriitorului László Nagy (1925-1978).

Biografia

Opere literare

Studii critice și recenzii

Bibliografie

 Új magyar irodalmi lexikon („Nou dicționar maghiar pentru literatură”), vol. I., pag. 19, editura Akadémiai Kiadó (Editura Academică), Budapesta, 1994, ISBN 9630568055

Legături externe 
„Lexiconul biografic maghiar”

Scriitori maghiari
Poeți maghiari
Esteticieni maghiari
Traducători maghiari
Nașteri în 1938